La Cage aux Folles (deutsch Ein Käfig voller Narren) steht für:

 La Cage aux Folles (Theaterstück), Theaterstück von Jean Poiret (1973)
 La Cage aux Folles, Originaltitel von Ein Käfig voller Narren, Film von Edouard Molinaro (1978)
 La Cage aux Folles (Musical), Musical von Jerry Herman und Harvey Fierstein (1983)
 La Cage aux Folles, frankokanadischer Titel von The Birdcage – Ein Paradies für schrille Vögel, US-amerikanischer Film von Mike Nichols (1996)